Saint-Éloi steht für:
 Eligius, französische Namensform des Eligius von Noyon, heiliggesprochener französischer Bischof, Goldschmied und Münzer
 Saint-Éloi (Québec), Kanada

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Éloi (Ain) im Département Ain
 Saint-Éloi (Creuse) im Département Creuse
 Bézu-Saint-Éloi im Département Eure
 Saint-Éloi (Nièvre) im Département Nièvre
 Saint-Éloi-de-Fourques im Département Eure
 Monchy-Saint-Éloi im Département Oise
 Mont-Saint-Éloi im Département Pas-de-Calais
 Le Val-Saint-Éloi im Département Haute-Saône 

Kirchen in Frankreich:
 St-Éloi de Dunkerque
 St-Éloi (Rouen)

Personen:
 Patrick Saint-Éloi (genannt PSE; 1958–2010), guadeloupischer Musiker und Sänger

Siehe auch:
 Saint-Éloy
 Saint-Eloy
 Eligius